

Geografia 
 Annone di Brianza – comune italiano in provincia di Lecco
 Annone Veneto – comune italiano nella città metropolitana di Venezia
 Lago di Annone – lago della Brianza in provincia di Lecco

Onomastica
 Annone – nome proprio maschile, molto comune a Cartagine

Persone

Condottieri cartaginesi 
 Annone il Navigatore (633 a.C.-530 a.C.) – esploratore cartaginese
 Annone I il Grande (IV secolo a.C.) – generale cartaginese che combatté contro Siracusa e divenne re di Cartagine
 Annone (III secolo a.C.) – generale cartaginese che combatté nella Prima guerra punica
 Annone II il Grande (III secolo a.C.) – generale e uomo politico cartaginese pro-romano nella Seconda guerra punica
 Annone (†II secolo a.C.) – generale cartaginese che partecipò alla seconda guerra punica
 Annone – comandante dell'esercito cartaginese in Spagna nel 218 a.C.
 Annone III il Grande (II secolo a.C.) – politico ultraconservatore di Cartagine

Santi celebrati dalla Chiesa cattolica 
 Sant'Annone di Verona (†580) – vescovo di Verona, celebrato il 13 maggio
 Sant'Annone di Colonia (Germania, †1075), arcivescovo di Colonia, celebrato il 4 dicembre

Altri 
 Annone di Sangerhausen (†1274), gran maestro dell'Ordine teutonico.

Altro 
 Cratere di Annone – cratere sulla Luna
 Annone – animale domestico di papa Leone X